Maklakiewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Adam Maklakiewicz (1899–1954), polnischer Komponist
 Zdzisław Maklakiewicz (1927–1977), polnischer Film- und Theaterschauspieler